Педро Мария Бернардино Анайя Альварес (; 20 мая 1794, Уичапан — 21 марта 1854, Мехико),  — мексиканский военный, который два раза был президентом Мексики и принимал активное участие в американо-мексиканской войне.

Ранние годы 
Педро Анайя родился в городке Уичапан на территории современного штата Идальго в семье испанцев Педро Хосе Анайя-и-Мальдонадо и Марии Антонии де Альварес. В 1810 году, в возрасте 16 лет он вступил в королевскую испанскую армию, и участвовал в боевых действиях против мексиканских повстанцев, но июне 1821 года, когда генерал Итурбиде провозгласил План Игуалы, присоединился к повстанцам. Он принял участие во всех военных конфликтах 1820-х годов. В 1822 году, когда Мексика аннексировала Центральную Америку, он участвовал в походе генерала Филисола в Гватемалу.

В 1833 году Анайя получил звание генерала.

Примечания

Литература 
 Rivera Marín, Guadalupe. "Si hubiera parque!: Pedro María Anaya." Mexico City: Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, Secretaría de Gobernación, 1993.

Ссылки 
 Pedro María de Anaya
 El general Pedro María Anaya asume la presidencia de la República

Президенты Мексики